Tortuga (het Spaanse woord voor "schildpad") kan verwijzen naar:
 Een voormalig pirateneiland voor de kust van Haïti, zie: Île de la Tortue.
 Een eilandje voor de kust van Venezuela, zie: La Tortuga.
 Een eilandengroep van de Florida Keys, zie: Dry Tortugas
 Een nationaal park in de Verenigde Staten, zie: Dry Tortugas National Park
 Las Tortugas, een oude naam van de Kaaimaneilanden.
 Een eilandje behorend tot de Galapagoseilanden, zie Tortuga (Galapagos)
 Twee schepen van de Amerikaanse marine, zie: USS Tortuga.
 De Amsterdamse stichting voor krakerspanden: Stichting Tortuga

Zie ook:
 Tortugas